Сезон Формулы-1 1966 года — в рамках которого прошёл 17-й чемпионат мира по автогонкам в классе Формула-1, проводившийся ФИА. Непосредственно 9 этапов чемпионата мира проводились с 22 мая по 23 октября. Также в сезоне прошли 27 внезачётных Гран-при. Первый сезон «трёхлитровой» Формулы-1, полностью прошедший по новому техрегламенту, согласно которому к старту допускались автомобили с 3-литровыми атмосферными двигателями, либо с 1,5-литровыми турбированными (годом ранее состоялась только одна гонка по такому техрегламенту, внезачётный ).

Общие сведения о регламенте чемпионата

Зачёт пилотов 
Очки зарабатывали первые шесть лучших пилотов гонки, которые получали 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков соответственно. В личном зачёте пилотов учитываются результаты 5 лучших гонок чемпионата.

Кубок конструкторов 
Конструкторы получали по 9, 6, 4, 3, 2 и 1 очков в зависимости от результатов гонки. В зачёт шёл только лучший результат. При подсчёте очков учитывались результаты 5 лучших гонок.

Особенности сезона 
Этот сезон стал первым в истории, в котором были использованы трёхлитровые двигатели.

Обзор чемпионата

Кубок конструкторов

Личный зачёт 

|-
! 1
|  Джек Брэбем

|align="right"| 42 (45)

|-
! 2
|  Джон Сертис

|align="right"| 28

|-
! 3
|  Йохен Риндт

|align="right"| 22 (24)

|-
! 4
|  Денни Халм

|align="right"| 18

|-
! 5
|  Грэм Хилл

|align="right"| 17

|-
! 6
|  Джим Кларк

|align="right"| 16

|-
! 7
|  Джеки Стюарт

|align="right"| 14

|-
! 8
|  Майк Паркс

|align="right"| 12

|-
! 9
|  Лоренцо Бандини

|align="right"| 12

|-
! 10
|  Лудовико Скарфиотти

|align="right"| 9

|-
! 11
|  Ричи Гинтер

|align="right"| 5

|-
! 12
|  Дэн Герни

|align="right"| 4

|-
! 12
|  Майк Спенс

|align="right"| 4

|-
! 14
| 

|align="right"| 3

|-
! 15
|  Йо Зифферт

|align="right"| 3

|-
! 16
|  Брюс МакЛарен

|align="right"| 3

|-
! 17
|  Питер Эранделл

|align="right"| 1

|-
! 17
|  Боб Андерсон

|align="right"| 1

|-
! 17
|  Йо Бонниер

|align="right"| 1

|-
! 17
|  

|align="right"| 1

|-
!—
|  

|align="right"| 0

|-
!—
|  Ронни Бакнем

|align="right"| 0

|-
!—
|  Крис Эймон

|align="right"| 0
|-
!—
| Жан-Пьер Бельтуаз
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
|  Ги Лижье

|align="right"| 0

|-
!—
| Джеки

|align="right"| 0
|-
!—
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
| Жо Шлессер
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
|  

|align="right"| 0
|-
!—
| Ханс Херрман
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
|  Джанкарло Багетти

|align="right"| 0
|-
!—
|  Педро Родригес

|align="right"| 0

|-
!—
|  Иннес Айрленд

|align="right"| 0

|-
!—
|  Тревор Тэйлор

|align="right"| 0

|-
!—
| 

|align="right"| 0
|-
!—
| 
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
| Пирс Каридж
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
| Курт Аренс
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
| Жаки Икс
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
|  Фил Хилл

|align="right"| 0
|-
!—
| Сильвио Мозер
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0
|-
!—
| Герхард Миттер
|
|
|
|
|

|
|
|
|align="right"| 0

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 Статистика чемпионата мира на официальном статистическом сайте ФИА
 Обзор чемпионата мира на statsf1.com
 Обзор чемпионата мира на oldracingcars.com
 Статистика чемпионата мира на wildsoft.motorsport.com
 Статистика сезона, включая внезачётные Гран-при на the-fastlane.co.uk
 Некоторые подробности сезона на f1news.ru

Сезоны Формулы-1